Lacépède se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bernard Germain de Lacépède
 Bernard Germain Étienne de la Ville, Comte de Lacépède